De  FA Charity Shield 1999 (ook bekend als de One 2 One FA Charity Shield om sponsorredenen) was de 77e FA Charity Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen.

De wedstrijd werd gespeeld op Wembley Stadium op 1 augustus 1999 door Manchester United, dat in het seizoen 1998/1999 een dubbel realiseerde (Premier League en FA Cup), en Arsenal, dat als tweede van de Premier League was geëindigd. Arsenal won evenwel de supercup: de eindstand was 2–1, hoewel men op achterstand was gekomen. Jordi Cruijff begon aan de wedstrijd voor Manchester United. De Noor Ole Gunnar Solskjær was zijn vervanger op het uur.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 1998/99
 Finale FA Cup 1999
 Finale League Cup 1999

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Voetbal in 1999